В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес 3-6, 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (Переможниця)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Кончіта Мартінес (фінал)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Лейла Месхі (3-тє коло)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Юдіт Візнер (3-тє коло)

 Відсутня
 Лаура Гільдемейстер (3-тє коло)
 Кіміко Дате (3-тє коло)
 Радка Зрубакова (3-тє коло)
 Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Наоко Савамацу (3-тє коло)
 Зіна Гаррісон (3-тє коло)
 Барбара Ріттнер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1992